Bay View Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bay View Park (Delaware), im Sussex County
 Bay View Park (Utah), im Weber County
 Bay View Park (Virginia), im Norfolk (city) County